Squalo tigre – pesce cartilagineo della famiglia dei Carcarinidi
 Squalo Tigre – personaggio dei fumetti DC Comics
 Squalo Tigre – personaggio dei fumetti Marvel Comics